geografie
 Alor (eiland) - een Indonesisch eiland
 Alorarchipel - een archipel waar van het eiland Alor het grootste eiland is
 Alor (regentschap) - een onderdeel van de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
 Alor (taal) - de taal gesproken op het eiland Alor
 Straat Alor - het water dat de grens vormt tussen de Alor-arichepel en de Solorarchipel

schepen
 Hr.Ms. Alor (1938) - een Nederlands patrioulleschip van de Gouvernementsmarine dat vernoemd is naar het Indonesische eiland Alor